FSN steht als Abkürzung für:

 Fédération Suisse de Natation, siehe Schweizerischer Schwimmverband
 Fox Sports Networks, US-amerikanischer Sportfernsehsenderverbund
 Frei-Sozial-National, rechtsextremes deutsches Medienportal, siehe FSN (Medienportal)
 Frontul Salvării Naționale, eine rumänische Partei

Abkürzung